Изда́тельство Та́ртуского университе́та () — эстонское научное издательство, подконтрольное Тартускому университету. Специализируется на публикации литературы в сфере гуманитарных наук, включая такие области, как исследование литературы и культуры, семиотика («Труды по знаковым системам»), история, социология.

Появились в 1632 году
1632 год в литературе
Тартуский университет
Организации Тартуского университета
Тартуский университет